Pioneer Corporation (, паёни: а кабусики-гайся) — международная корпорация со штаб-квартирой в Японии (г. Токио), мировой производитель электронной техники.
В настоящее время президентом компании является (с 2008) Сусуму Котани (Susumu Kotani).

Компанию основал Нозому Мацумото, в 1938 году открывший в Токио мастерскую по ремонту радиоприёмников и громкоговорителей.
Pioneer стала широко известна своими технологическими инновациями в сфере электроники — в XX веке корпорация играла важную роль в развитии интерактивного кабельного телевидения, стояла у истоков создания LD-, CD-, DVD-проигрывателей и рекордеров, плазменных телевизоров (семейство Kuro), OLED-дисплеев, технологии Supertuner, а также выпустила первые в мире автомобильную магнитолу со съёмной фронтальной панелью и автомобильный CD-ресивер.

В сентябре 2014 года часть бизнеса (домашняя электроника) продаётся компании Onkyo и образуется компания Pioneer & Onkyo. В марте 2015 года Pioneer продает подразделение диджейского оборудования KKR, что приводит к образованию компании Pioneer DJ. Таким образом, основным бизнесом для Pioneer становится автомобильная электроника.

Сегодня Pioneer специализируется на таких ключевых направлениях как: встраиваемые системы автомобильной навигации, автомобильные аудио/видео ресиверы и акустические системы для автомобилей.

Российское представительство Pioneer было открыто в г. Москве в 1994 году и с 2006 г. носит официальное название ООО «ПИОНЕР РУС».

История компании 
 1937 год — основатель Pioneer Нозому Мацумото (Nozomu Matsumoto) разработал динамический громкоговоритель A-8.
 январь 1938 — Мацумото открыл в Токио мастерскую по ремонту радиоприёмников и громкоговорителей, образовав фирму Fukuin Shokai Denki Seisakusho, предшественницу Pioneer.
 май 1947 — Fukuin Denki стала корпорацией.
 декабрь 1953 — начат выпуск Hi-Fi-громкоговорителя PE-8.
 июнь 1961 — компания переименована в Pioneer Electronic Corporation (в наст. Время — Pioneer Corporation).
 октябрь 1961 — акции Pioneer стали продаваться на Токийской фондовой бирже (второе отделение).
 июнь 1962 — запущена в производство первая в мире стереосистема из отдельных компонентов.
 март 1966 — образованы компании по сбыту продукции Pioneer в Европе и США.
 февраль 1968 — акции Pioneer стали продаваться в первом отделении Токийской фондовой биржи.
 апрель 1968 — акции Pioneer появились на Osaka Securities Exchange.
 февраль 1969 — акции Pioneer появились на фондовой бирже в Амстердаме (ныне Euronext Amsterdam). Появляется финансовая отчетность U.S. GAAP consolidated.
 октябрь 1981 — в японских магазинах появился бытовой LD-плеер.
 октябрь 1982 — появление системы LD-караоке для профессионального использования.
 сентябрь 1984 — начало производства первого в мире LD-плеера, также воспроизводящего компакт-диски.
 1994 — открытие российского представительства Pioneer в г. Москве.
 Июнь 1996:
 Предприятие Tokorozawa проходит сертификацию ISO 14001.
 Компания Pioneer официально запустила телеканал Pioneer Karaoke Channel вещающий со спутника Astro на канале 19 (караоке-видеоролики для ночных клубов и дискотек).
 декабрь 1997 — начато производство первого в мире 50-дюймового бытового плазменного дисплея высокого разрешения.
 октябрь 1998 — обновление корпоративного логотипа.
 апрель 1999 — начало продаж цифровых спутниковых тюнеров в США.
 декабрь 1999 — появление первого в мире DVD-рекордера, совместимого с форматом DVD-RW
 ноябрь 2002 — начато производство DVD-рекордера с жестким диском.
 март 2003 — начало продаж в США тюнеров цифрового кабельного телевидения, способных принимать сигнал высокой четкости.
 Сентябрь 2004 — завершен перевод производства плазменных дисплеев NEC на предприятия Pioneer. Pioneer Plasma Display Corporation (ранее NEC Plasma Display Corporation) начала работу 1 октября 2004 г.
 Январь 2007 — Pioneer демонстрирует концептуальный плазменный дисплей толщиной 9 мм, а также концептуальный плазменный дисплей сверхвысокой контрастности.
 июль 2008 — разработан 16-слойный Blu-ray-диск, способный сохранять до 400 Гб данных.
 ноябрь 2009 — штаб-квартира Pioneer переведена из Токио в г. Кавасаки.
 март 2010 — прекращено производство телевизоров.
 сентябрь 2014 — часть бизнеса (домашняя электроника) продаётся компании Onkyo и образуется компания Pioneer & Onkyo.
 март 2015 — часть бизнеса (оборудование для диджеев) продаётся компании KKR & Co LP и образуется компания Pioneer DJ.
 март 2016 — штаб-квартира Pioneer перемещается из г. Кавасаки в г. Токио.
 декабрь 2018 — Pioneer приобрела гонконгская акционерная компания Baring Private Equity Asia (один из крупнейших мировых инвесторов); стоимость сделки оценивают в 904 млн долл.  Эксперты объясняют, что это произошло из-за понизившихся доходов: продажи автомобильного оборудования компании значительно снизились, а производственные убытки сильно возросли.

Нозому Мацумото и сыновья 
Будущий японский бизнесмен, изобретатель и основатель компании Pioneer родился в японском городе Кобе в 1905 году и был сыном христианского миссионера. В 1936 году господин Мацумото основал в г. Осака свою первую фирму Fukuin Shokai Denki Seisakusho, что в переводе на русский язык примерно означает «Компания блаженного электрического звука» или «Компания электрического песнопения». Все это было связано с христианской верой японца Нозому Мацумото и его искренним убеждением в том, что электронные продукты должны служить на благо миссионерской деятельности. Так, в 1937 году он создает своё первое устройство — динамический громкоговоритель, который он окрестил именем «Pioneer», вкладывая в него особый смысл. Мацумото переехал в Токио в 1938 году и открыл там небольшую мастерскую по ремонту радиоприёмников и громкоговорителей. После второй мировой войны компания начала быстро развиваться.

Старший сын Мацумото — Сейя — вскоре присоединился к делу отца и впоследствии стал директором по продажам и маркетингу, а в 1982 году был назначен президентом корпорации. Младший сын — Канья — был более склонен к инженерной деятельности, как и его отец. В течение многих лет он отвечал за технологическое и продуктовое развитие компании.

Нозому Мацумото не стало в 1988 году, когда ему было 83 года.

Логотипы и дочерние компании 

 Pioneer — электроника для дома, автомобиля, диджеинга и виджеинга.
 Pioneer Elite — производит электронику премиум-класса, превосходящую продукты для массового потребления по качеству и цене. Большинство моделей, выпускаемых под этим брендом, имеют отделку Urushi в чёрном лаковом покрытии. Продукция Pioneer Elite включает в себя AV-ресиверы, Laserdisc-плееры, CD- и DVD-проигрыватели, плазменные компьютерные мониторы и телевизоры (в настоящее время сняты с производства) и проекторы. В январе 2007[9] под брендом Pioneer Elite дебютировал первый Blu-ray-проигрыватель BDP-HD1, а также первый 1080p-плазменный дисплей Pioneer, модель PRO-FHD1.
Летом 2007 года Pioneer выпустила семейство плазменных дисплеев Kuro, которые, по утверждению представителей компании, давали изображение с наилучшим в своём классе уровнем контрастности (Kuro в переводе с японского означает «черный»).
 Carrozzeria (только в Японии) — автомобильная электроника
 Pioneer Premier (только в Северной Америке) — автомобильная электроника класса High End
 TAD — акустические системы класса High End
 Pioneer DJ — оборудование для диджеев

Продукция 
 
 Автомобильные системы
 головные устройства
 навигационные системы — GPS-навигаторы
 AppRadio
 автомобильные AV-ресиверы
 усилители
 акустические системы и сабвуферы

 Домашняя аудио-видео техника
 Blu-ray, DVD-плееры
 SACD-проигрыватели
 сетевые медиаплееры
 проигрыватели виниловых дисков

 стереокомпоненты
 усилители, AV-ресиверы
 микросистемы для iPhone / iPod
 беспроводные аудиосистемы
 Домашние кинотеатры
 акустические системы

 DJ-оборудование
 микшерные пульты
 устройства создания эффектов
 DVD/CD вертушки
 акустические системы
 DJ-контроллеры
 программное обеспечение

 Наушники
 полноразмерные наушники;
 наушники-вкладыши;
 наушники-клипсы;
 наушники с микрофоном;
 дижейские наушники.

Сотрудничество

Pioneer и AIR Studios 
В 1969 году в Лондоне легендарным продюсером Битлз, композитором и обладателем премии Оскар — Джорджем Мартином — была основана знаменитая студия звукозаписи AIR Studios.

Сегодня лондонская AIR Studios — это современный звукозаписывающий комплекс для записи музыки для фильмов; рок, поп, классической и оркестровой музыки, а также постпродакшн. Усилители и ресиверы Pioneer SC-серии имеют официальную сертификацию AIR Studios Monitor. Значок AIR Studios на устройстве является признанием того, что настройка выполнена на высочайшем уровне и несравнима с той, что предлагается в большинстве устройств массового потребления.

Team Pioneer 
Team Pioneer — европейская команда энтузиастов и ценителей высокого качества звука на компонентах Pioneer в автомобиле.

Team Pioneer Россия появилась в апреле 2011 года, когда московское представительство компании Pioneer приняло решение о создании объединённой российской команды, которая на данный момент состоит из 15 спортсменов из 10 городов и является традиционным лидером чемпионатов EMMA, AMT, RASCA по автозвуку и тюнингу автомобилей.

Последние награды и достижения компании Pioneer 
 IFA 2011, Европа — «Лучший AV-ресивер» — Pioneer VSX-921
 IFA 2011, Европа — «Лучшее автомобильное головное устройство» — Pioneer SPH-DA01 AppRadio
 IFA 2012, Европа — «Лучший AV-ресивер» — Pioneer VSX-922
 IFA 2012, Европа — «Лучшее устройство с функцией воспроизведения потокового контента» — сетевой плеер Pioneer N-50
 EISA 2012—2013, Европа — «Лучший ресивер» — Pioneer VSX-922
 EISA 2012—2013, Европа — «Лучшее сетевое устройство» — Pioneer N-50
 Hi-Fi Hi-End Show 2013, Россия — «Продукт года в России» — AV-ресивер Pioneer SC-LX86
 Hi-Fi Hi-End Show 2013, Россия — «Продукт года в России» — стерео усилитель Pioneer А-70.
 EISA 2013—2014, Европа — «Лучшая стерео система» — Pioneer PD-50/A-70
 What Hi-Fi 2015, Европа — «Лучший ресивер в категории более 1000£» — Pioneer SC-LX59
 What Hi-Fi 2015, Европа — «Лучший сетевой плеер в категории до 500£» — Pioneer N-50A

Примечания

Ссылки 
 
 pioneer-rus.ru Сайт компании Pioneer Россия 
 pioneer-audiovisual.eu — Домашняя электроника и наушники 
 Pioneer DJ 

Организации, основанные в 1938 году в Японии
Компании Токио
Производители бытовой техники Японии
Производители электроники Японии
Производители магнитофонов Японии
Производители телевизоров